Афелохейріди (Aphelocheiridae) — родина водяних клопів (Heteroptera). Включає 80 видів в єдиному роді Aphelocheirus. Афелохейріди незвичайні тим, що дорослі комахи є бентосними тваринами, яким не потрібно виходити на поверхню за повітрям, а дихають за допомогою так званого пластрону — газового міхура, який прикріплений до волосяної подушки і здійснює газообмін з навколишньою водою.

Поширення 
Поширені в тропічних регіонах. В Європі трапляється три види, з них в Україні один вид — Aphelocheirus aestivalis

Опис 
Середнього розміру клопи (3,5 – 11,5 мм), з плоским тілом, овальної форми, коричневого кольору. Тіло короткоовальне, передня частина відносно невелика, а сегментована задня частина домінує. Вусики чотиричленикові, дротикоподібні, досить короткі, але на відміну від інших водяних видніються зверху. Сисний хоботок порівняно довгий. Переднеспинка коротка і широка, трапецієподібна. Щиток відносно великий і трикутної форми. Крила часто сильно редуковані. Лапи двосуглобові, передні неспеціалізовані, задні пристосовані для плавання.

Спосіб життя 
Вони трапляються в стоячих або повільно поточних прісних водоймах. Вони живуть на дні або біля нього на глибині до 10 метрів, і їм не потрібно виходити на поверхню, щоб дихати, що досить незвично для дорослих прісноводних комах. Це хижаки, які харчуються дрібними безхребетними.

Види 
 підрід Aphelocheirus (Aphelocheirus) Westwood, 1833
 Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794)
 Aphelocheirus altigradus Zettel, 1998
 Aphelocheirus amplus G.Q. Liu & L.Y. Zheng, 1994
 Aphelocheirus amurensis (Kiritshenko, 1925)
 Aphelocheirus apicalis Tran & Nguyen, 2016
 Aphelocheirus ashlocki D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus australicus Usinger, 1937
 Aphelocheirus baguio D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus bengkulu D. Polhemus, 1994
 Aphelocheirus bianchii (Kiritshenko, 1933)
 Aphelocheirus boukali Zettel, 2000
 Aphelocheirus breviceps Horváth, 1895
 Aphelocheirus breviculus Nieser & Chen, 1991
 Aphelocheirus bruneiensis Zettel, Lane & Moore, 2008
 Aphelocheirus brunneus G.Q. Liu & L.Y. Zheng, 2000
 Aphelocheirus cantonensis D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus carinatus (Royer, 1920)
 Aphelocheirus celebensis D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus corbeli Poisson, 1955
 Aphelocheirus debilis (Kiritshenko, 1925)
 Aphelocheirus denticeps Montandon, 1910
 Aphelocheirus dudgeoni D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus ellipsoideus Liu & Ding, 2005
 Aphelocheirus fang D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus femoratus D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus fischeri Zettel, 2009
 Aphelocheirus flavinotatus Tran & Nguyen, 2016
 Aphelocheirus freitagi Zettel & Pangantihon, 2010
 Aphelocheirus gapudi Zettel, 1999
 Aphelocheirus geros Nieser & Chen, 1996
 Aphelocheirus goellnerae Zettel, 2012
 Aphelocheirus grik D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus gularis Horváth, 1918
 Aphelocheirus gusenleitneri Zettel, 2009
 Aphelocheirus hainanensis Zettel, 1998
 Aphelocheirus improcerus (Kiritshenko, 1929)
 Aphelocheirus inops (Horváth, 1918)
 Aphelocheirus javanicus D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus jendeki Zettel, 1998
 Aphelocheirus karen Sites & Zettel, 2005
 Aphelocheirus kawamurae (Matsumura, 1915)
 Aphelocheirus kaygieyess Sites, Arunachalam & Sundar, 2011
 Aphelocheirus kedirius Nieser & al., 2004
 Aphelocheirus kelabitensis Zettel, 1993
 Aphelocheirus kinabalu D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus kodadai Zettel, 1999
 Aphelocheirus kolenatii (Kiritshenko, 1925)
 Aphelocheirus kra Sites, 2006
 Aphelocheirus kumbanus Linnavuori, 1975
 Aphelocheirus lahu D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus lao D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus longidentatus G. Q Liu & J.H. Ding, 2005
 Aphelocheirus longlingensis Xie & Liu, 2014
 Aphelocheirus lorelindu D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus lugubris Horvath, 1899
 Aphelocheirus luteus G. Q Liu & J.H. Ding, 2005
 Aphelocheirus luzonicus D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus maculosus Liu & Zheng, 1994
 Aphelocheirus madli Zettel, 2002
 Aphelocheirus maehongsonus Sites & Zettel, 2005
 Aphelocheirus malayanus D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus menglaensis Xie & Liu, 2015
 Aphelocheirus minor D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus montandoni Horváth, 1899
 Aphelocheirus monthathanus Sites & Zettel, 2005
 Aphelocheirus motuoensis Xie & Liu, 2014
 Aphelocheirus murcius Nieser & Millán, 1989
 Aphelocheirus narmadaensis Thirumalai, 2008
 Aphelocheirus nathani La Rivers, 1971
 Aphelocheirus nawae Matsumura, 1905
 Aphelocheirus nepalensis Zettel, 1998
 Aphelocheirus nigrita Horváth, 1899
 Aphelocheirus occidentalis Nieser & Millán, 1989
 Aphelocheirus palawanensis D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus pallens Horvath, 1899
 Aphelocheirus pemae Millán, L'Mohdi & Carbonell, 2016
 Aphelocheirus petersi D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus philippinensis Usinger, 1938
 Aphelocheirus plumipes (Oshanin, 1909)
 Aphelocheirus pradhanae Zettel, 1998
 Aphelocheirus robustus Nieser & Chen, 1991
 Aphelocheirus rotroui Bergevin, 1925
 Aphelocheirus sapa Tran & Nguyen, 2016
 Aphelocheirus schoutedeni Montandon, 1914
 Aphelocheirus sculpturatus D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus sculpturatus D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus sehoutedeni Montandon, 1914
 Aphelocheirus similaris D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus sinensis (Montandon, 1892)
 Aphelocheirus siriphumus Sites, 2006
 Aphelocheirus starmuehlneri Zettel, 2009
 Aphelocheirus takeuchii (Esaki, 1934)
 Aphelocheirus tesselatus Sites, 2006
 Aphelocheirus thai D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus thirumalaii Basu, Subramanian & Saha, 2013
 Aphelocheirus tuberculipes Zettel & Tran, 2009
 Aphelocheirus tuleari Poisson, 1963
 Aphelocheirus uichancoi Usinger, 1938
 Aphelocheirus ussuriensis (Kiritshenko, 1929)
 Aphelocheirus variegatus (Kiritshenko, 1925)
 Aphelocheirus venus Zettel, 1999
 Aphelocheirus vittatus Matsumura, 1905
 Aphelocheirus yasumatsui Miyamoto, 1960
 Aphelocheirus zamboanga D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 †Aphelocheirus affinis Jordan, 1967 
 підрід Aphelocheirus (Micraphelocheirus) Hoberlandt & Štys, 1979
 Aphelocheirus asiaticus (Hoberlandt & Štys, 1979)
 Aphelocheirus bernhardti Zettel & Papáček, 2006
 Aphelocheirus brevirostris D.A. Polhemus & J.T. Polhemus, 1988
 Aphelocheirus clivicolus Polhemus, 1979
 Aphelocheirus jaechi Zettel & Papáček, 2006
 Aphelocheirus malayensis Zettel & Papáček, 2006
 Aphelocheirus pygmaeus La Rivers, 1971
 Aphelocheirus signatus Zettel, 1998
 Aphelocheirus trani Zettel & Papáček, 2006

Примітки 

Родини клопів